Батарея №43 (Церель) — четырёхорудийная 305-мм батарея открытого типа в составе Морской крепости Императора Петра Великого
 Батарея №43 (Кюбассааре) (БС-43) — советская четырёхорудийная 130-мм стационарная батарея